Вигантас (Владимир) Чякайтис (; 28 марта 1961, Каунас — 22 июня 2008, там же) — советский литовский гребец-каноист, выступал за сборную СССР в конце 1970-х — начале 1980-х годов. Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира, двукратный чемпион Советского Союза, победитель регат республиканского и всесоюзного значения. На соревнованиях представлял спортивное общество «Труд», мастер спорта международного класса.

Биография 
Вигантас Чякайтис родился 28 марта 1961 года в городе Каунасе Литовской ССР. Активно заниматься греблей начал в раннем детстве, проходил подготовку в каунасском спортивном обществе «Труд».

Первого серьёзного успеха добился в 1978 году, когда в программе эстафеты 4 × 500 м одержал победу на чемпионате Литвы. Год спустя выиграл республиканское первенство сразу в трёх дисциплинах и побывал на молодёжном чемпионате Европы в финском Тампере, откуда привёз две награды золотого достоинства, выигранные в двойках на пятистах и тысяче метрах.

Одним из самых успешных сезонов в спортивной карьере Чякайтиса стал сезон 1981 года: в каноэ-двойках он дважды выиграл чемпионат Советского Союза, вместе с напарником Эдемом Мурадасиловым обогнал всех соперников на дистанциях 500 и 10000 метров. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права представлять страну на чемпионате мира в английском Ноттингеме, где с тем же Мурадасиловым в итоге завоевал бронзовую медаль в километровой гонке и серебряную в полукилометровой. Впоследствии ещё в течение нескольких лет продолжал принимать участие в регатах республиканского и всесоюзного значения, хотя существенных достижений уже не добивался. За выдающиеся спортивные достижения удостоен почётного звания «Мастер спорта СССР международного класса».

В 1985 году Чякайтис окончил Литовский спортивный университет, затем после завершения спортивной карьеры работал тренером по гребле на байдарках и каноэ.

Умер 22 июня 2008 года в Каунасе.

Ссылки 
 Вигантас Чякайтис   — справка в Литовской спортивной энциклопедии
 Вигантас Чякайтис  — медали на крупнейших международных соревнованиях
 Чякайтис Вигантас  — краткая биографическая справка на сайте Яндекс.Словари
 Список чемпионов СССР по гребле на байдарках и каноэ
 Списки чемпионов и призёров по гребле на байдарках и каноэ (1936—2007) 

Гребцы на байдарках и каноэ СССР
Чемпионы СССР по гребле на байдарках и каноэ
Мастера спорта СССР международного класса